Ґанді (Gandhi) — визначна політична династія сучасної Індії.

 Манека Ганді ( 1956) — індійський політик, представниця династії Неру-Ганді, вдова Санджая Ганді.
 Махатма Ґанді (1869—1948) — один із керівників та ідеологів національно-визвольних рухів Індії, автор філософії ненасилля.
 Індіра Ґанді (1917—1984) — прем'єр-міністр Індії (1966—1977, 1980—1984).
 Раджив Ґанді (1944—1991) — індійський політичний діяч, прем'єр-міністр Індії в 1984—1989. Син Індіри Ґанді.
 Соня Ґанді (1946) — індійський політик італійського походження. Дружина Раджива Ґанді.
 Фероз Ґанді (1912—1960) — індійський публіцист і політик, чоловік Індіри Ґанді і батько Раджива і Санджая Ґанді
Рахул Ганді (1970) — індійський політик, президент Індійського національного конгресу з грудня 2017 року